

Persone 
 Adolph Olson Eberhart – politico statunitense.
 Aaron Olson – cestista canadese naturalizzato neozelandese.
 Barbara Olson – giornalista, avvocato e scrittrice statunitense.
 Bobo Olson – pugile statunitense.
 Bree Olson – attrice pornografica statunitense.
 Charles Olson – poeta statunitense.
 Culbert Olson – politico statunitense.
 Eric T. Olson – ammiraglio statunitense.
 Floyd B. Olson– politico statunitense
 Frank Olson – biologo statunitense.
 Greg Olson – allenatore di football americano ed ex giocatore statunitense.
 Gustaf Olson – ginnasta svedese.
 Jerry Olson – fisico statunitense.
 Josh Olson – hockeista su ghiaccio statunitense.
 Kaitlin Olson – attrice statunitense.
 Locke Olson – cestista statunitense.
 Lute Olson – allenatore di pallacanestro statunitense.
 Mancur Olson – economista e scienziato sociale statunitense.
 Michael Fors Olson – vescovo cattolico statunitense.
 Nancy Olson – attrice statunitense.
 Olivia Olson – attrice, doppiatrice e cantautrice statunitense
 Pete Olson – politico statunitense.
 Roger Olson – accademico, teologo e presbitero statunitense.
 Storrs Olson – biologo e ornitologo statunitense.
 Tye Olson – attore e modello statunitense.
 Weldon Olson – ex hockeista su ghiaccio statunitense.

Altro 
 5166 Olson – asteroide della fascia principale.
 Peggy Olson – personaggio della serie televisiva statunitense Mad Men.